HŠK Zrinjski Mostar er en fodboldklub hjemmehørende i den Bosniske by Mostar i provinsen Hercegovina. Klubben blev stiftet i 1905, men fra afslutningen af Anden Verdenskrig og frem til 1992 var den bandlyst af det kommunistiske styre i Jugoslavien og dermed inaktiv. Klubben er opkaldt efter en kroatisk kendisfamilie Zrinjski. Klubbens fans er således den kroatiske del af byens indbyggere, i modsætning til de bosniske, der støtter op om Velez Mostar.

Titler 
 Bosniske mesterskaber (2): 2005 og 2009

Europæisk deltagelse

Referencer 

Fodboldklubber i Bosnien-Hercegovina
Etableret i 1905
Mostar